Ангера́к, Анґерак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Бордо, 22 км на схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 145,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ангерак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ангерак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна